Akerson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Akerson (* 1948), US-amerikanischer Manager
 George E. Akerson (1889–1937), US-amerikanischer Journalist und Pressesprecher
 Rom Akerson (* 1984), costa-ricanischer Triathlet

Siehe auch:
 Ackerson